Pułki piechoty (strzelców, grenadierów) noszące numer 155:

Wojska Polskiego:
 155 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1920-1921
 155 Pułk Piechoty (rezerwowy) 1939

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 155 Pułk Piechoty (7 Zachodniopruski) 10 Dywizji

Wehrmachtu:
 155 Pułk Strzelców 90 DLek
 155 Pułk Grenadierów Pancernych 15 DPanc

Armii Unii:
 155 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois